Le gouvernement Kassory peut faire référence au :
 premier gouvernement Kassory, du  au  ;
 deuxième gouvernement Kassory, du  au .

Voir aussi 
 Ibrahima Kassory Fofana
 Gouvernement de la Guinée